Peva (Almeida), een plaats in de Portugese gemeente Almeida
 Peva (Moimenta da Beira), een plaats in de Portugese gemeente Moimenta da Beira
 Polyethyleenvinylacetaat, een zachte kunststof